Marshall Law (マーシャル・ロウ, Māsharu Rou?) es un personaje Estadounidense de ascendencia china que fue introducido en el videojuego Tekken original y ha regresado en casi todos los videojuegos posteriores de la saga Tekken, excepto Tekken 3 y Tekken Tag Tournament (donde fue sustituido por su hijo, Forest Law, a pesar de que hizo un breve cameo durante la secuencia final de su hijo y en la secuencia de apertura del primero). Él es un amigo muy cercano de Paul Phoenix y está casado con la Sra. Law. Tekken. 

El personaje está representado como un homenaje a Bruce Lee; su estilo de pelea es el Jeet Kune Do basado en artes marciales el estilo fundado por Bruce Lee, y comparte mismo día de nacimiento, muchas maniobras y símbolos con el artista marcial famoso, incluso pronunciando gritos similares y chillidos agudos.

Diseño 
En su aspecto original en Tekken, Marshall era un facsímil casi exacto de Bruce Lee. Sin embargo, en Tekken 4, en la historia lo presentaron más viejo, así como un Marshall barbudo. Esto no ha disuadido el carácter ser un homenaje de Bruce Lee,. Sin embargo, como en Tekken 5, el segundo traje de Law (su juego del cocinero) se puede tornar en una copia cercana del carácter Kato del Green Hornet (Avispón Verde), un personaje que Bruce Lee interpretó. También, sobre la inspección cercana, la cicatriz del pecho en Marshall Law es muy similar a la que es recibida por el personaje de Bruce Lee en Enter The Dragon en el videojuego de 2007 Tekken 6 en adelante Marshall es presentado con un aspecto afeitado.

Historia

Tekken 
Marshall Law es un Estadounidense que era un cocinero que trabajaba en un restaurante de San Francisco; su sueño era abrir una escuela de artes marciales. Al oír que se convocaba el Primer Torneo del Rey del Puño de Acero, Law se inscribió planeando conseguir el dinero del premio.

Law no consiguió ganar el torneo, pues empató con un anciano maestro chino llamado Wang Jinrei. Wang creía que Law era aquel destinado a acabar con el linaje de los Mishima, pero tras enfrentarse a él, afirmó que estaba equivocado.

Tekken 2 
Como se puede comprobar en el epílogo del personaje Yoshimitsu, Law contrae matrimonio tras el primer Tekken con una mujer de nombre no revelado.

Law reunió el suficiente dinero como para abrir su propio dojo. Cierto día, su dojo fue destruido por un luchador de taekwondo llamado Baek Doo San, quien también atacó a sus alumnos. Clamando venganza por sus alumnos y tratando de restaurar la reputación de su dojo, Law se inscribe en el II Torneo del Rey del Puño de Acero donde sabe que también estará el asaltante.

En el torneo, Law consigue su venganza al derrotar a Baek. Este se arrepiente de su conducta y le pide perdón; viendo lo atormentado que estaba Baek y cómo sufría por su pasado, Law se vio obligado a perdonarle.

Tekken 4 
Law permaneció ausente en la entrega Tekken 3, participando su hijo Forest en su lugar. Hace un breve cameo en el epílogo de Forest en el juego, junto a este y Paul Phoenix.

En los 20 años que se suceden entre el Tekken 2 y el Tekken 4, Law se había convertido en un importante hombre de negocios. Regentaba un famoso restaurante chino llamado Marshall China y poseía su propio dojo. Sin embargo, una guerra de competencia hizo que su negocio fuera destrozado, y Law pronto tuvo que declararse en bancarrota. Sumido en la depresión, Law pasaba los días emborrachándose en el sofá de su casa, hasta que un día oyó que se iba a celebrar el IV Torneo del Rey del Puño de Acero. Tras solo un mes de duro entrenamiento, Law recuperó la forma y se preparó para competir en el torneo.

Tekken 5 
Tras fracasar en conseguir el dinero del pasado torneo, Law se tuvo que trasladar a vivir a Japón, donde empezó a trabajar como friegaplatos en un restaurante.

Cierto día, su esposa le llamó diciéndole que Forest había tenido un accidente con su motocicleta. Para poder costearse los gastos médicos, Law se inscribe en el V Torneo del Rey del Puño de Acero.

Tekken 6 
Mientras aún se encontraba luchando en el V Torneo del Rey del Puño de Acero, Law fue deportado de Japón al caducar su permiso de trabajo. Se vio obligado a regresar a los Estados Unidos, donde las deudas volvieron a acosarle.

Al convocarse un nuevo Torneo del Rey del Puño de Acero, su amigo Paul Phoenix lo convocó para proponerle un plan para conseguir el dinero del premio. A este plan se sumó un boxeador llamado Steve Fox.

Tekken 7 
Preocupado por pagar las deudas de su hijo, Marshall Law no se dio cuenta de que muchos de sus estudiantes habían abandonado su dojo hasta que fue demasiado tarde. Con una larga suma de dinero por pagar, Law se estaba quedando sin ideas. Como un último recurso, decidió buscar a un luchador que sea capaz de hacer funcionar el dojo.

Le preguntó a su amigo Paul si conocía a alguien, y en su particular estilo, Paul le respondió que él mismo es el candidato perfecto. Sin embargo, creyendo que el dojo se iría a la ruina en menos de 1 día si Paul se hacía cargo, Law le rechazó cordialmente la propuesta.

En su lugar, corrió la voz hacia todo luchador fuerte que quisiese tomar el trabajo, con la condición que probaran sus habilidades en un combate. Uno a uno aparecieron los postulantes, pero ninguno era lo suficientemente bueno para Law.

Hasta que un día, Law escuchó el rumor de que un artista marcial que vive en el área rural de China se estaba preparando para convertirse en el próximo Dios del Puño. Viendo esto como la mejor oportunidad jamás recibida, Law se dirige a su tierra ancestral.

Referencias

Enlaces externos 

 
 

Personajes de Tekken
Personajes masculinos en videojuegos
Estadounidenses ficticios
Cocineros ficticios
Chinos ficticios